Маттиас Олунд (; род. , , Швеция) — профессиональный шведский хоккеист, защитник. В Национальной хоккейной лиге играет с 1997 года. Сейчас выступает за клуб Тампа Бэй Лайтнинг. Олимпийский чемпион 2006 года.

На драфте 1994 года Олунда выбрала в первом раунде под общим 13 номером команда «Ванкувер Кэнакс». Но три следующие года, из-за разногласий своего агента с главным тренером Пэтом Куинном «Кэнакс» по поводу контракта, он играл у себя на родине в команде «Лулео». В НХЛ Олунд дебютировал в сезоне 1997/1998.

За сборную Швеции Олунд играл на трех Олимпийских играх (1998, 2002, 2006), а также трех юниорских Чемпионатах и на трёх взрослых.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 2006
 Чемпион мира 1998
 Серебряный призёр ЧМ-1997
 Бронзовый призёр ЧМ-2001

Статистика

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Питео»
Игроки ХК «Лулео»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой